Vámos Éva (1950–2015) magyar muzeológus, történész, technikatörténész
 Vámos Éva (1966–2022) újságíró, főszerkesztő